Reading – miasto w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 Reading (borough) – dystrykt hrabstwa Berkshire (Anglia)
Klub piłkarski:
 Reading F.C. – angielski klub piłkarski
Miejscowości w USA:
 Reading – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Lyon
 Reading – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Reading – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Hillsdale
 Reading – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schuyler
 Reading – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Reading – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
 Reading – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor

Gminy w USA:
 Reading (ang. Reading Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston
 Reading (ang. Reading Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Calhoun
 Reading (ang. Reading Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sioux
 Reading (ang. Reading Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Lyon
 Reading (ang. Reading Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Reading (ang. Reading Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Hillsdale
 Reading (ang. Reading Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Butler
 Reading (ang. Reading Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schuyler
 Reading (ang. Reading Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Perry
 Reading (ang. Reading Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Adams
 Reading (ang. Reading Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor